Il doppio del Commonwealth Bank Tennis Classic 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Shengnan Sun e Chunmei Ji erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare quest'anno.

Su-wei Hsieh e Shuai Peng hanno battuto in finale 6–7(4), 7–6(3), 10–7 Marta Domachowska e Nadia Petrova.

Teste di serie

   Daniela Hantuchová  /   Flavia Pennetta (quarti di finale)
   Vania King  /  Alla Kudrjavceva (quarti di finale)

  Su-wei Hsieh /  Shuai Peng (campionesse)
  Akgul Amanmuradova /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2008